Paleta (fran. palette) može značiti:
 paleta (slikarstvo), u slikarstvu, ovalna ili četvrtasta ploča na kojoj slikar za vrijeme rada miješa boje nanizane uz rub. Paleta na jednom kraju ima rupu, kroz koju se provlači palac. Za uljene boje je drvena, a za akvarelne i gvaš porculanska ili od pocakljene kovine. Paleta je simbol slikarstva. Istoznačnica za kolorit (svijetla, tamna, topla i hladna paleta).
 paleta (promet), u trgovini i prometu, je specijalno izrađena drvena podloga na koju se smješta roba, koja zajedno s paletom čini cjelovitu jedinicu tereta. Na paletu se može smjestiti 1 do 2 tone tereta, a njome se rukuje s pomoću specijalnih vozila – viličara. Dimenzije su paleta standardizirane, a njihovoj je veličini prilagođena i veličina prostora za smještaj tereta na prijevoznom sredstvu ili u skladištu. Takva tehnologija otpreme robe naziva se paletizacija.

Izvori